Фумонизины — органические соединения, микотоксины, вторичные метаболиты,  продуцируемые некоторыми видами микроскопических плесневых грибов (микромицетами) рода Fusarium, Lesiola.
Характерной особенностью этих микотоксинов является необычайное структурное сходство со сфинголипидами. Поэтому они легко встраиваются в биологические мембраны, повреждая их. Проявляют канцерогенное действие. Загрязняют пищевые продукты (контаминанты), корма для животных, а также сырьё.

Структура 
Фумонизины имеют структурную аналогию со сфинголипидами.

Примечания 

Микотоксины